Роберто Джорджетти (; ) — сан-маринский политик, капитан-регент Сан-Марино с 1 октября 2006 по 1 апреля 2007.

Биография 
В 1981 Джорджетти вступил в молодёжное крыло Христианско-демократической партии Сан-Марино. В 1996, выйдя из неё, основал партию Народный Альянс. В 2001—2006 был её координатором, после чего был избран в Генеральный совет Сан-Марино и оставил этот пост.

В 2006 году избран капитан-регентом Сан-Марино вместе с . 

Лидер либеральной партии Народный альянс демократов.

Ссылки 
 Roberto Giorgetti Capogruppo Consiliare 

Капитаны-регенты Сан-Марино
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1962 году
Правители Европы XXI века